De afkorting DMZ staat voor Demilitarized zone (letterlijk een gedemilitariseerd gebied), in het Nederlands gedemilitariseerde zone. Het is een bufferzone tussen twee landen waar spanningen tussen bestaan. De term werd en wordt gebruikt in deze gevallen:
 DMZ Vietnam: de scheiding tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam (1954 - 1976).
 DMZ Korea: de scheiding tussen Noord-Korea en Zuid-Korea (1953 - heden).
 DMZ Cyprus: de grens tussen het Turkse en Griekse deel van Cyprus, dat door de Verenigde Naties bewaakt wordt.
 DMZ betekent in de informatica een netwerksegment tussen het interne netwerk en het internet; zie Demilitarized zone (informatica).
 DMZ (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2022 voor HBO Max